Il doppio dell'Indonesia Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Rika Hiraki e Naoko Kijimuta erano le detentrici del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, la Hiraki con Alexia Dechaume-Balleret e la Kijimuta con Nana Miyagi.

La Hiraki e la Dechaume-Balleret hanno perso nel 1º turno contro Lenka Němečková e Yuka Yoshida.

La Kijimuta e la Miyagi hanno perso in semifinale contro Kerry-Anne Guse e Kristine Radford.

Kerry-Anne Guse e Kristine Radford hanno battuto in finale 6–4, 5–7, 7–5 Lenka Němečková e Yuka Yoshida.

Teste di serie
 Naoko Kijimuta /  Nana Miyagi (semifinali)
 Alexia Dechaume-Balleret /  Rika Hiraki (primo turno)
 Sung-Hee Park /  Shi-Ting Wang (primo turno)
 Kerry-Anne Guse /  Kristine Radford (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Indonesia Open 1997